são-miguelense – abitanti di São Miguel (Rio Grande do Norte)
são-miguelense – abitanti di São Miguel Arcanjo (San Paolo)
são-miguelense – abitanti di São Miguel do Anta
são-miguelense – abitanti di São Miguel do Araguaia
são-miguelense – abitanti di São Miguel do Iguaçu